Приз «Кубок прогресса» был учреждён редакцией киевской «Рабочей газеты» в 1971 году. Он вручался футбольной команде, добившейся наиболее высокого результата по сравнению с предыдущим чемпионатом СССР.

Обладатели приза

Ссылки 

 Обладатели приза «Кубок прогресса»

Футбольные награды в СССР